In 1960 werd het derde en laatste Pan-Amerikaans kampioenschap voetbal georganiseerd in de Costa Ricaanse hoofdstad San José door de  Panamerican Football Confederation. Argentinië won de titel voor het eerst.

Uitslagen

Stand

Externe link
 RSSSF

1960
Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1960
Sportevenement in Costa Rica
Sport in San José